Винти — традиционная афро-суринамская религия, появившаяся в Южной Америке и в дальнейшем распространившаяся в Нидерландской империи. Представляет из себя слияние различных верований и обычаев африканских рабов, завезённых в Суринам в колониальный период, с христианством и верованиями местных индейцев.

Религия винти основана на трёх главных принципах: вера во Всевышнего Творца, называемого Анана Кедьяман Кедьянпон (), вера в пантеон духов, называемый Винти (), а также различные культы предков.

История 
Члены различных западно-африканских племён были завезены в Суринам во время Трансатлантической работорговли, продолжавшейся с середины XVI века по начало XIX века.

Религия в Суринаме
Религия в Южной Америке
Религия в Нидерландах